Deutsche Post AG — немецкая почтовая компания.
 Deutsche Post (ГДР) — бывшая немецкая почтовая компания.